Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmeno M.

Reference

M